

Personnalités

André Le Mercier alias Andreo Ar Merser, linguiste breton.
Camille Le Mercier d'Erm (1888-1978), intellectuel et militant politique breton.
Jean Le Mercier (mort en 1397), homme politique français.
Nicolas Le Mercier (1541-1637), architecte français.
Patrick Le Mercier (né en 1954), musicien français.
Philippe Le Mercier (1957-2011), comédien et metteur en scène français.

Toponyme

L'Hôpital-le-Mercier est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire.
Patronyme français